Pusey (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haute-Saône
 Pusey (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Edward Bouverie Pusey (1800-1882), Engels hoogleraar in de Hebreeuwse taal en letterkunden (Oxford)